«Поторопи́сь» () — фильм американского режиссёра Гари Янгмэна, вышедший на экраны в 1978 году. Эта картина стала дебютной в карьере актёра Тома Беренджера.

Сюжет 
Девушка-курьер ищет любовь в Нью-Йорке.

В ролях 
 Том Беренджер — Ричард Мур
 Джилл Айкенберри — Мэррил
 Джон Хёрд — Байрон
 Мартин Харви Фридберг — Эрни
 Гаррэтт Холл — Гаррэтт
 Кристина Пиклз — Ева
 Джудит Кэхэн — Катерина

Примечания

Ссылки 

   
Фильмы о велоспорте